James Page (boxe anglaise)
 James Page (homme politique)
 James Page (photographe)